Награды города Кирова — награды используемые (наряду с наградами Кировской области) для награждения жителей областного центра — города Кирова.

К наградам города Кирова относятся:
 звание «Почётный гражданин города Кирова»;
 почётный знак «За заслуги перед городом»;
 почётный знак «За вклад в развитие городского хозяйства»;
 почётный знак «За вклад в социально-культурное развитие города Кирова»;
 почётные грамоты, благодарности и дипломы города Кирова, администрации и департаментов города.

Городские награды являются формой поощрения граждан и организаций за заслуги в экономике, совершенствование системы городского самоуправления, жилищно-коммунального хозяйства, науке, культуре, спорте, искусстве, военной службе и иные заслуги перед городом Кировым.

Муниципальные награды

Должностные знаки

Примечания

См. также 
 Почётные граждане Кирова
 Почётный гражданин города Кирова
 Награды Кировской области

Киров
Киров
Киров